Əli Bayramlı (o Ali Bayramly) – denominazione assunta fino al 2008 da Şirvan, città dell'Azerbaigian
Əli Bayramlı – denominazione assunta fino al 2015 da Dağlı, comune dell'Azerbaigian
Əli Bayramlı – centro abitato dell'Azerbaigian situato nel distretto di Kəlbəcər
Əli Bayramlı – centro abitato dell'Azerbaigian situato nel distretto di Qax
Əli Bayramlı – centro abitato dell'Azerbaigian situato nel distretto di Qazax